Божидар Влајић (глумац)
 Божидар Влајић (политичар)